Голубови (-{Columbidae}-) породица су птица која обухвата обичне голубове, грлице, гугутке и додовке. Центри настанка, диверзитета и распростирања фамилије биле су области југоисточне Азије (Индомалајско зоогеографско царство) и Аустралије (Нотогејско зоогеографско царство). Породица -{Columbidae}- обухвата око 42 рода и 310 савремених врста са свих континената изузев Антарктика. Највећа разноврстност је присутна у индомалајској и аустралазијској екозони (зоогеографској области). Голуби су вероватно најзаступљеније птице на свету. Голубови су јаке птице с кратким вратовима, и кратким витким кљуновима који код неких врста имају меснате цере. Они се првенствено хране семеном, воћем и биљном масом.

Голубови граде релативно слаба гнезда, често користећи пруће и друге материјале, који се могу положити на дрвећу, испод стреха, или на земљи, у зависности од врсте. Они легу једно или два јајета истовремено, а оба родитеља брину о младима, који напуштају гнездо након 7-28 дана. За разлику од већине птица, оба пола производе „зобно млеко” којим хране младунце. Оно се излучује из ћелија у облози вољке које су испуњене течностима. Младунац голубова се назива „голупче”.

Таксономија и систематика 

Породицу -{Columbidae}- је увео енглески зоолог Вилијам Елфорд Лич у водичу за садржај Британског музеја објављеног 1820. -{Columbidae}- је једина живућа породица у реду -{Columbiformes}-. Саџе (-{Pteroclididae}-) су раније сврставане овде, али су померене у засебни ред -{Pteroclidiformes}- на бази анатомских разлика (нпр., оне не могу да пију „сисањем” или „пумпањем”); сада се сматрају блиско сродним са обалским птицама. Недавне филогеномске студије подржавају груписање голубова и саџа заједно, заједно са мадагаскарским пастушкама, формирају сестрински таксон са -{Mirandornithes}-.

-{Columbidae}- се обично деле у пет потпородица, вероватно нетачно. На пример, амерички теренски и препеличасти голубови (-{Geotrygon}-), који се обично уврштавају у -{Columbinae}-, чини се да су две различите потпородице. Редови наведени овде следе рад -{Baptista et al.}- (1997), уз мање измене

Распоред родова и именовање потфамилија у неким случајевима су привремени, јер анализе различитих ДНК секвенци производе резултате који се разликују, често драстично, у постављању одређених (углавном индо-аустралијских) родова. Ова двосмисленост, вероватно проузрокована привлачењем дугих грана, изгледа да потврђује да су голубови прво еволуирали у аустралазијском региону, и да -{Treronidae}- и сродне форме (крунски и фазански голуби, на пример) представљају ранију радијацију групе.

Породица -{Columbidae}- садржи потпородицу -{Raphinae}- (негде представљена као посебна породица -{Raphidae}-), која се састојала од изумрлих врста усамљеника са Родригеза и додоа. Ове врсте су по свој прилици део индо-аустралијске радијације која је произвела три мале потпородице наведене горе, са воћним голубовима и голубовима (укључујући никобарског голуба). Стога су они овде укључени као потпородица -{Raphinae}-, чекајући на боље материјалне доказе о њиховим тачним односима.

Погоршавајући ове проблеме, колумбиди нису добро заступљени у фосилним записима. За сада нису пронађени истински примитивни облици. Род -{Gerandia}- је био описан из раних миоценских депозита у Француској, али мада се дуго веровало да је голуб, Фрагментарни остаци од вероватно птилинопинског голуба из раног миоцена су нађени у Банокбернског формацији на Новом Зеланду и описани су као -{Rupephaps}-; -{Arenicolumba}- (-{Columbina prattae}-) из приближно истовремених наслага у Флориди се у данашње време условно издваја у -{Arenicolumba}-, али њено разликовање од -{Columbina/Scardafella}- и сродни родови треба да буду чвршће установљени (нпр. путем кладистичке анализе). Осим тога, сви остали фосили припадају постојећим родовима.

Филогенија 
Филогенија базирана на раду Џона Х. Бојда, -{III}-, професора економике.

Историја 

Сматра се да су голубови припитомљени пре више од 3000 година пре нове ере. Најверојатније су их припитомили Египћани и Сумери. Ови народи су поштовали голубове као свету птицу и гласнике богова. Приликом ископавања фараонских гробница пронађени су мумификовани голубови који је требало да фараону послуже као гласници приликом путовања у небо. Из старог Египта узгој домаћих голуба се ширио на остале цивилизације. Познато је да су се стари Грци и Римљани почели рано бавити узгојем голуба. У то време су се полако почеле формирати различите расе голубова. У средњем веку само су племићи смели узгајати расне, док су сељаци смели да држе само обичне полудивље голубе. Распадом феудалног система и стварањем демократија расни голуби постају доступни свим људима па отада почиње стварање многих нових пасмина.

Домаћи голубови се могу поделити на две основне групе - на украсне голубове који се узгајају због своје изузетне лепоте, и спортске голубове који се узгајају због својих летачких особина. Голубови летачи деле се на летаче, високолетаче, Енглески типлер, писмоноше и превртаче. Украсни голубови се деле на њивске голубове и голубове у боји, голубове бубњаре, голубове гушане, структурне голубове, голубове галебиће, брадавичасте голубове и краткокљуне украсне голубове.

Изглед и особине 

Перје овог реда птица је од једноставно обојеног па до тропско шареног. Многе врсте имају упадљиве шаре или нарочито на глави, врату и крилима перје с металним одсјајем. Разликовање полова на темељу боје перја код ових птица није могуће.

Све врсте имају снажно развијену вољку која им служи за похрану хране, за неке делове процеса варења и за припрему вољкиног млека. Неке врсте још имају закржљали остатак слепог црева, док је код већине врста потпуно нестало.

Међу врстама постоје изражени специјалисти, али и свеждери. Већина врста има велику потребу за водом за пиће, али и за купање. Ове птице живе моногамно.

Гнезде се претежно на дрвећу и у грмљу. Постоје и врсте које се гнијезде на тлу или у дупљама. Већина врста може имати неколико легала у једној години. На лежању на јајима учествују оба родитеља. Гнезда голубови најчешће израђују од штапића пронађених у природи. На голубљим јајима за време инкубације седе и мужјак и женка.

Исхрана 

Голубови се хране семењем, воћем и биљкама. За разлику од осталих птица, производе властито млеко. Голубље млеко има врло високе нутритивне вредности, а родитељи њиме хране своје младе.

Хране се биљном храном - врсте умерених подручја претежно разним семењем, а тропске врсте и плодовима. Домаћи голубови потичу од голубова пећинара, дивље врсте које још и данас живи по пећинама и јамама под земљом. Пећинари су распрострањени претежно на Средоземљу (живе и у Далмацији), северној Африци и Индији. У Европи осим пећинара живе и друге врсте дивљих голуба: голуб дупљаш, голуб гривњаш, грлица и гугутка.

Галерија слика

Види још 
 Дивљи голуб - (-{Columba livia}-)
 Гугутка - (-{Streptopelia decaocto}-)
 Грлица - (-{Streptopelia turtur}-)
 Голуб дупљаш - (-{Columba oenas}-)
 Голуб гривнаш - (-{Columba palumbus}-)

Референце

Литература 

 
 
  Although the name of the author is not specified in the document, Leach was the Keeper of Zoology at the time.</ref><ref>

Чланци

Спољашње везе 

 Слике градских голуба
 Dove videos
 International Dove Society 
 The American Dove Association
 Canadian Dove Association
 Online resource for the conservation of pigeons and doves
 Columbidae.org.uk
 Dove videos 
 Dove sounds
 Pigeon Fact Sheet
 
 
 

 
Голупчарке